Ла Регалада има више значења:

 Ла Регалада (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Регалада, Регалада де Абахо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику